Barnet Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnet Mountain (Vermont)
 Barnet Mountain (Virginia)